Hitman er et engelsk ord for lejemorder. Derudover kan det henvise til:

Bøger og tegneserier 
 Hitman (DC Comics) - en fiktiv karakter i DC Comics universet
 Hitman (Marvel Comics) - en fiktiv karakter i Marvel Comics universet
 Hitman: Enemy Within - en roman af William C. Dietz

Film og tv 
 Hit Man (film fra 1972) - en actionfilm, hovedrollen af Pam Grier
 The Hitman (film fra 1991) - en action-/adventurefilm med Chuck Norris
 Hitman (film fra 1997) - en britisk actionfilm
 Hitman (film fra 1998) - en actionfilm fra Hongkong
 Hitman (film) - en film fra 2007 baseret på Hitman videospil-serien (se nedenfor)
 Hitman: Agent 47 - en film fra 2015 baseret på Hitman videospil-serien
 Hitman (film fra 2014) - en bangladeshiske film

Computerspil 
 Hitman - en computerspil serie
 Hitman: Codename 47 - et computerspil fra 2000
 Hitman (2016 spil)

Mennesker 
 Uzi Hitman - Israelsk sanger, sangskriver, komponist, og tv-personlighed